

Горы 
 Паньшань — горы на территории уезда Цзисянь города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР)

Административные единицы 
 Паньшань — уезд городского округа Паньцзинь провинции Ляонин (КНР).